Верхняя Талица — название населённых пунктов.

Россия 
 Верхняя Талица — деревня в Очерском районе Пермского края.
 Верхняя Талица — деревня в Воткинском районе Удмуртии.